Mino (miasto) – miasto w Japonii
 Miño – rzeka na Półwyspie Iberyjskim
 Mino – rodzaj ptaków z rodziny szpakowatych
 Mino – koreański raper